Клель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна
 Клель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер